Burrhus Skinner (1904-1990), een Amerikaans psycholoog
 Callum Skinner (1992), een baanwielrenner uit Schotland
 Claire Skinner (1965), een Brite actrice
 Dennis Skinner (1932), een Brits politicus
 Edwin Skinner (1940), een atleet uit Trinidad en Tobago
 Eugene Skinner (1809-1864), een Amerikaans kolonist, postmeester, advocaat en stichter van de stad Eugene (Oregon)

Personages uit The Simpsons:
 Agnes Skinner
 Seymour Skinner